Я̀нуш Шатко̀вски () е полски езиковед славист, бохемист, българист, диалектолог, професор във Варшавския университет, научен работник в Полската академия на науките, където в годините 1991 – 1996 е ръководител на Комитета по славянознание, председател на Международния комитет на славистите (1993 – 1998), член на Полското лингвистично дружество и Варшавското научно дружество, носител на орден „Кирил и Методий“, I степен (1986) и Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша (2000).

Трудове 
 Słownictwo Warmii i Mazur, I: Budownictwo i obróbka drewna (1958)
 Dialekt czeski okolicy Kudowy, t. 1 – 2 (1962)
 Bohemizmy fonetyczne w języku polskim, t. 1 – 2 (1965 – 1970)
 Gesta Romanorum linguae polonicae (1543) (1986)
 Słownik czesko-polski (Česko-polský slovník) (1991, съавтор)
 Slawizmy w utworach śląskich Horsta Bienka (1995)
 Czesko-polskie kontakty językowe (1996)
 Slawismen in den schlesischen Romanen von Horst Bieniek, (2000)
 Studia nad wpływami obcymi w Ogólnosłowiańskim atlasie językowym (2004)
 Słowiańskie nazwy wykonawców zawodów w historii i dialektach (2005)
 Obce nazwy geograficzne w języku czeskim i polskim (2006)
 Bohemizmy w języku polskim. Słownik (2006, съавтор)
 Słowiańskie nazwy części ciała w historii i dialektach (2012)
 Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszczyzny i północno-wschodniego Mazowsza (2014, съавтор)
 Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi (2015)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски диалектолози
Полски бохемисти
Полски българисти
Полски лексикографи
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели във Варшавския университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Варшавското научно дружество
Членове на Полското лингвистично дружество
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Доктор хонорис кауза на Карловия университет
Родени във Варшава